EFR est un sigle qui peut signifier : 
 Éditeurs français réunis ;
 Enhanced full rate (en français, plein débit amélioré), en téléphonie mobile ;
 explorations fonctionnelles respiratoires, en médecine ;
 École française de Rome ;
Embarcation fluviale rapide, vecteur nautique à usage militaire, en dotation dans l'Armée de Terre.